Ostrowscy herbu Belina – polski ród szlachecki
 Ostrowscy herbu Dąbrowo-Korab – polski ród szlachecki
 Ostrowscy herbu Gryf – polski ród szlachecki
 Ostrowscy herbu Rawicz – polski ród szlachecki
 Ostrowscy herbu Grzymała – polski ród szlachecki
 Ostrowscy herbu Korab – polski ród szlachecki
 Ostrowscy herbu Korczak – polski ród szlachecki
 Ostrowscy herbu Leliwa – polski ród szlachecki
 Ostrowscy herbu Nałęcz – polski ród szlachecki
 Ostrowscy herbu Nieczuja – polski ród szlachecki
 Ostrowscy herbu Oksza – polski ród szlachecki
 Ostrowscy herbu Podkowa – polski ród szlachecki
 Ostrowscy herbu Rogala – polski ród szlachecki
 Ostrowscy herbu Ślepowron – polski ród szlachecki
 Ostrowscy herbu Tępa Podkowa – polski ród szlachecki
 Ostrowscy herbu Topór – polski ród szlachecki